Lorien – postać w serialu science fiction Babilon 5
 Lorien – polski zespół muzyczny grający gotycki metal
 Lorien – hiszpański zespół powermetalowy

Zobacz też 
 Lothlórien – fikcyjna kraina leżąca w Śródziemiu, świecie wykreowanym przez J.R.R. Tolkiena
 Lórien